Седаново — посёлок в Усть-Илимском районе Иркутской области.

География 
Посёлок располагается на берегу Усть-Илимского водохранилища, находится в 90 км от Братска и 140 км от Усть-Илимска. Напротив посёлка находится крупнейший остров реки Ангары – Подъеланка. Ввиду огромной площади и плоского рельефа, на острове находится большое число пахотных земель.

Население 

По данным на 2002 год, в посёлке проживало 1669 человек (840 мужчин и 829 женщин).

Власть 
Посёлок в административном плане относится к Седановскому муниципальному образованию Усть-Илимского района Иркутской области.

Известные уроженцы 
 Шаманский, Анатолий Фёдорович (1918—1965) — лётчик-истребитель, Герой Советского Союза.
Погодаев, Степан Борисович

Примечания 

Населённые пункты Усть-Илимского района